Die Serie A 2016/17 war die 85. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 2016 mit der Partie AS Rom gegen Udinese Calcio und endete am 28. Mai 2017 mit dem 38. Spieltag.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2016/17 qualifizierten sich die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison (Serie A 2015/16), die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison (Serie B 2015/16) sowie der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-Offs. Zu diesen Mannschaften gehören:

Die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison:

Die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison:
 Cagliari Calcio
 FC Crotone

Der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-Offs:
 Delfino Pescara 1936

Die Tabelle stellt eine Übersicht aller Vereine zu Saisonbeginn der Spielzeit 2016/17 dar. Präsidenten, Trainer und Kapitäne sind nach Nachnamen sortierbar, Trainerwechsel werden gesondert aufgeführt (siehe Trainerwechsel der Serie A 2016/17). Die Vereine sind nach den Heimatstädten sortiert.

Statistiken

Abschlusstabelle

Heim- und Auswärtstabelle

Hin- und Rückrundentabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf

Punkteübersichtstabelle

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Vorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Scorerliste 
Bei gleicher Anzahl von Punkten sind die Spieler nach Toren, bei gleicher Anzahl von Toren alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach den Standorten sortiert.

Trainerwechsel

Meistermannschaft 

In Klammern sind Spiele und Tore angegeben. 

 Patrice Evra (6/-) und Hernanes (10/1) verließen den Verein im Januar bzw. Februar.

Wissenswertes 
 Der FC Crotone spielt erstmals in der Serie A. Er ist damit der 66. Verein, der sich für die höchste Spielklasse im italienischen Fußball qualifizieren konnte.

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Serie A (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia 2016/17
 Ewige Tabelle der Serie A
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Lega Pro 2016/17
 Serie A
 Serie B 2016/17

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17